Etel kan syfta på:

 Etel (namn) – ett namn

Geografi

Frankrike 

 Étel, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Se även
 Eten Island – en ö i Mikronesiens federerade stater